Non coupable (1947), film français de Henri Decoin ;
 Non coupable (A Time to Kill) (1989), roman américain de John Grisham.